

Film 
Black Diamonds – cortometraggio del 1904 prodotto dalla Mitchell & Kenyon
Black Diamonds – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Vitagraph Company of America
Black Diamonds – film del 1932 diretto da Charles Hammer
Black Diamonds – film del 1940 diretto da Christy Cabanne
Black Diamonds – film TV del 1993 diretto da Martin Dunkerton

Musica 
Black Diamonds – EP degli Issues del 2014